Курницкий замок () — замок середины XIX века, построенный по проекту Карла Шинкеля в городе Курник, в Великопольском воеводстве, на западе Польши. Как и Алупкинский дворец, представляет собой сочетание элементов неоготики и мавританского стиля. С 2011 года памятник истории Польши, наряду с прилегающим дендрарием.

История 
Первые сведения об усадьбе в Курнике относятся к 1426 году. До 1592 года резиденция великопольских магнатов Гурок. В 1573 году Анджей Гурка принимал здесь Генриха Валуа, спешившего на коронацию в Краков. Начиная с конца XVII века в замке обосновался шляхетский род Дзялыньских. Реконструирован по инициативе Адама-Тита Дзялынского, который высадил вокруг обширный дендрарий.

Последним владельцем замка был граф Владислав Замойский — внук Тита Дзялынского. В 1924 году он подарил замок и всё его содержимое (включая богатейшую библиотеку — одну из пяти крупнейших в Польше) польскому народу. Усадьба открыта для посещения в качестве музея.

Галерея

См. также 

 Дендрарий в Курнике

Примечания

Литература 
 Marceli Kosman: Opowieści Kórnickie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1983. ISBN 83-210-0382-6.
 Róża Kąsinowska: Zamek w Kórniku. Kórnik: BK PAN, 1998. ISBN 83-85213-21-X.
 Stanisław Sierpowski (red.): Kórnik — skarbiec kultury i przyrody. Christian Parma (zdjęcia). Marki: Parma Press, 2007. ISBN 978-83-7419-093-0.
 Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej — czasopismo naukowe, organ Biblioteki Kórnickiej. Od 1929 r. do 2009 r. ukazało się 29 zeszytów.

Ссылки 

 Курницкий замок с высоты птичьего полёта (YouTube)

Замки Польши
Неоготическая архитектура Польши
Музеи Великопольского воеводства
Памятники истории Польши
Музеи Польши